Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі поступився Маратові Сафіну, попри те що мав матч-пойнт у четвертому сеті.

У Фіналі Сафін переміг господаря турніру Ллейтона Г'юїтта з рахунком 1–6, 6–3, 6–4, 6–4. Для Сафіна це був другий і останній титул на турнірах Великого шолома, після перемоги на Відкритому чемпіонаті США 2000.

Фінал турніру привабив велику аудиторію, в середньому 4,05 млн глядачів.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому майбутній 1-й номер рейтингу ATP Новак Джокович змагався в основній сітці. У першому колі він поступився Сафіну. Також це був останній турнір Великого шолома, на якому в основній сітці змагався Андре Агассі. Починаючи з цього змагання і до Відкритого чемпіонату США 2014 хтось із трійки граців Федерера, Джоковича або  Рафаеля Надаля обов'язково досягав фіналу, і цей проміжок становить 38 змагань.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2005 Australian Open Men's Singles draw 

2005 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу